Under Secret Orders – cortometraggio del 1923 diretto da Duke Worne
Under Secret Orders – film del 1933 diretto da Sam Newfield
Under Secret Orders – film del 1937 diretto da Edmond T. Gréville